Eino Leino (1878–1926) finn költő, újságíró
 Eino Leino (1891–1986) olimpiai bajnok finn birkózó